Игры в Группе E на чемпионате мира 2006 года проходили с 12 по 22 июня 2006 года. Группа состоит из Ганы, Италии, США и Чехии.

В последнем рейтинге сборных ФИФА Чехия была на 2-м месте, США на 8-м, Италия — на 12-м и Гана — на 50-м. В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в Группе F, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем Группы F.

Время указано местное (UTC+2).

США — Чехия

Италия — Гана

Чехия — Гана

Италия — США

Чехия — Италия

Гана — США 

Е